Vogelzang (ornithologie), het vermogen van vogels om te fluiten

Personen
 Peter Vogelzang, een Nederlands sportbestuurder
 Remco Vogelzang, een voormalig Nederlands hockeyspeler

Plaatsnamen
 
 Vogelzang (Sint-Pieters-Woluwe), een wijk in Sint-Pieters-Woluwe en in Oudergem
 Vogelenzang (Anderlecht), een wijk in Anderlecht
 Vogelzang (Brugge), een wijk en ambachtelijke zone in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels
 Vogelzang (Kluisbergen), een gehucht in de gemeente Kluisbergen
 Vogelzang (Oostende), een wijk in Oostende
 Vogelzang (Sint-Lenaarts), een gehucht gelegen in Sint-Lenaarts (deelgemeente van Brecht)
 Vogelzang (Zelzate), een wijk in Zelzate

 
 Vogelenzang (Noord-Holland), een dorp in de gemeente Bloemendaal
 Vogelzang (De Bilt), een wijk in De Bilt
 Vogelzang (Heumen), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Heumen (provincie Gelderland)
 Vogelzang (Nijmegen), een wijk in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg
 Vogelzang (Oldambt), een buurtschap bij Scheemda
 Vogelenzang (Spijkenisse), een wijk in de gemeente Spijkenisse
 Vogelzang (Westerwolde), een verdwenen buurtschap bij Vriescheloo

Overige
 
 Land van Vogelsanck, een oude Kempense heerlijkheid

 
 Station Vogelenzang (Halsteren), een tramstationsgebouw in Halsteren (gemeente Bergen op Zoom)
 Vogelzang (Glimmen), een villa en landgoed in Glimmen in de provincie Groningen
 Vogelenzang (molen), een molen in het Noord-Brabantse Lieshout die ook wel Bettmolen wordt genoemd
 Vogelenzang (polder), een voormalig waterschap in de gemeente Bloemendaal
 Reeuwijkse plassen, waar de twee plassen Groot Vogelenzang en Klein Vogelenzang deel van uitmaken

Zie ook 
 Vogelsang (doorverwijspagina)